Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Richard Schmidt che hanno battuto in finale Juan-Ignacio Garat e Andrej Merinov 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Juan-Ignacio Garat /  Andrej Merinov (finale)
 Mark Knowles /  Richard Schmidt (Campioni)

 Nelson Aerts /  José Daher (semifinali)
 Ricardo Acioly /  Adriano Ferreira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1993